Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1923 des championnats de tennis d'Australasie qui est disputé du 11 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Molesworth bat Esna Boyd en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Sylvia Lance Harper et J. Haymen.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1923
Australie Simple dames
1923 en Australie
Compétition de tennis à Brisbane